Cette page présente la faune et la flore de l'univers de Nausicaä de la Vallée du Vent.

B 
Bœufs à pelage  Cet animal doit son nom à son apparence qui fait penser à un bœuf, en plus velu. C'est un animal apprivoisé et il remplit les mêmes fonctions qu'un bœuf. Cependant, son apparence montre qu'il n'en est pas vraiment un, notamment ses pattes qui n'ont pas de sabots. De plus, il sert parfois de monture, notamment pour la guerre où on lui met une protection de métal sur la tête. Il est élevé principalement par les Dorks et le peuple d'Eftar.

C 
Champignons arsenic  Ces champignons de la mer de décomposition doivent leur nom aux spores toxiques qu'ils dégagent.

Courtilières reptiles  Ce sont d'immenses insectes qui ont une longueur d'une vingtaine de mètres. Leur tête, large de plus d'un mètre, est pourvue d'une paire de mandibules particulièrement tranchante. Leur corps est quant à lui allongé comme celui d'un serpent et dépourvu de pattes mais possède plusieurs paires d'ailes longues de plusieurs mètres semblables à celles de libellules. Leur queue est une sorte de long cône pointu et dangereux. Lors du déplacement, le corps ondule verticalement, ce qui peut donner l'impression qu'ils évoluent dans un milieu aquatique.

D 

Dieux-guerriers On ne sait pas grand-chose sur eux. Ils sont capables de distordre l'espace pour se déplacer très vite, et la « lumière empoisonnée » qu'ils dégagent sont sans doute des radiations, étant donné leurs effets nocifs sur les êtres vivants. Ils sont capables de lancer des rayons d'énergies assez puissant pour anéantir une ville entière d'un seul tir, et même d'endommager le tombeau de Shuwa. Dans le film d'animation, ces rayons sont tirés sur la horde d'ômus qui se dirige vers la Vallée du Vent, produisant de gigantesques explosions qui ne suffisent néanmoins pas à arrêter les insectes. Visiblement, ils étaient, à la fin de l'ère industrielle, les exécuteurs de dieux-juges et auraient ainsi détruit la civilisation humaine. Si Oma peut être pris comme cas général, ils auraient été créés comme arbitres de l'humanité, ayant le droit de rendre des jugements, comme des guerriers capable de les faire respecter. Les dieux-guerriers sont tous morts, sans qu'il ne soit précisé comment, et un grand nombre de leurs carcasses parsèment la surface du monde.

Dieu-juge On ne sait pas combien il y en eut. Celui de Shuwa a l'aspect d'un bâtiment fortifié et ne peut pas se déplacer mais peut riposter s'il est attaqué. Il est si résistant qu'il est quasiment impossible de lui infliger des dégâts, même moindres. Sa mémoire et son intelligence sont très développées, et, son sang, qui est de couleur bleue, est pareil à celui des ômus.

E 
Espèces du jardin de Shuwa  Ce jardin qui, en réalité, ne se trouve pas à Shuwa, abrite de nombreuses espèces qui ont été créées vers la fin de l'ère industrielle.

F 
Fongus  Il s'agit d'un champignon dont les cellules sont indépendantes les unes des autres, mais vivent en groupe où chaque cellule est solidaire des autres. Chacun de ces groupes forme une mousse qui dégage des spores, se déplace sans dispersion et semble pourvu d'une certaine intelligence. Si un groupe dégénère ou si la nourriture vient à manquer, le groupe s'unit avec plusieurs autres et, ensemble, ces groupes forment une boule qui finit par exploser et libérer ainsi une très grande quantité de spores. C'est Nausicaä qui en a étudié un petit groupe pendant son enfance et qui utilise ces informations contre le Fongus géant.

H 
Herbo-cryptomène arsénieux  C'est une plante de la mer de décomposition qui doit son nom à son poison particulièrement virulent.

Hidolas  Ces êtres sont quasiment indestructibles car ils ne meurent que si leur tête est détruite. Deux d'entre eux, le gardien du jardin de Shuwa et le saint empereur Namuris, ont une apparence humaine. Les religieux qui vivent dans le tombeau de Shuwa sont, eux aussi, probablement des hidolas. Les autres, qui servent de troupes de choc à l'empire Dork et sont dressés au combat, ont une apparence vaguement humanoïde qui fait penser à un cactus. Ils portent des masques dont l'intérieur est hérissé de pointes s'enfonçant dans leur tête, et ils doivent être nourri en injectant une sorte de pâte dans leur tête grâce à un entonnoir. Rares sont les personnes qui connaissent leur point faible. Contrairement à ce que laisserait penser leur apparence humaine, les Hidolas sont totalement insensibles aux poisons de la mer de décomposition, ce qui fait qu'ils n'ont pas a porter de masque respiratoire là ou un humain ou un animal normal le devrait.

M 
Mushigoyashi Le nom de cette plante veut dire "engrais pour insectes". S'il pousse sur un sol "ordinaire" (pollué), il devient un arbre immense qui peut atteindre  de haut. Dans ce cas, les racines sont beaucoup plus développées que la partie supérieure de l'arbre. Il constitue alors la nourriture favorite des ômus. Sinon, il ne devient qu'un petit arbuste stérile.

O 
Oiseaux-chevaux Tout comme pour les bœufs à pelage, leur espèces a été créée vers la fin de l'ère industrielle. C'est un animal très proche du chocobo, à savoir un genre d'autruche avec une sorte de bec de perroquet, et qui est ovipare. Ils servent principalement de monture pour les Tolmèques et le peuple d'Eftar. Deux d'entre eux, Kai et Kui, qui sont les montures de Yupa, interviennent régulièrement dans l'histoire. Ils illustrent bien l'évolution des races dans ce monde car ils sont sensibles et intelligents, ce qui leur permet de retrouver et de reconnaitre leur maitre et même de nidifier lorsqu'ils sentent que leur partenaire n'est plus. Cependant, le terme  n'apparait tel quel qu'une seule fois dans l'histoire. On les désignes de manière générale par . Miyazaki dit avoir , pensant qu’. Ce sont les montures favorites de la cavalerie tolmèque, équipés d'une barde de cataphracte ou d'une simple protection sur la tête lorsqu'ils sont montés par des soldats autres que les chevaliers en armure lourde. La couleur de leur plumage va des teintes clair au noir complet.

Ômus L'apparence de ces arthropodes ressemble vaguement à celle de cloportes ou de trilobites. Cela dit, leur bouche est pourvue d'une multitude de tentacules dorés, ils ont quatorze yeux répartis en deux rangées et sont tellement grands que tout comme les cloportes ne sont que peu de choses comparés aux humains, les humains ne sont que peu de choses comparés aux ômus. Leurs tentacules peuvent guérir n'importe quelle blessure (ainsi que ramener Nausicaä à la vie dans le film d'animation) et permettent à l'héroïne d'entrer en communication avec eux. Les ômus sont probablement les plus grands insectes de la mer de décomposition. De plus, il faut noter que la couleur bleue du sang des ômus a le pouvoir d'apaiser les insectes de la mer de décomposition, que le dieu-juge de Shuwa a un sang pareil à celui des ômus, que les ômus étaient des créatures sacrées pour les anciens Dorks et que la carapace d'un ômu adulte est quasiment indestructible et constitue un bien précieux servant à blinder des vaisseaux : leur peau est élastique et fait ses preuves lorsqu'il s'agit d'être résistante aux explosions d'obus. Il est également à préciser qu'il est possible de reconstituer un ômu à partir d'un morceau de sa carapace. Les Maîtres-Vers feront une telle chose à la demande des Dorks. Il est aussi purement et simplement impossible de capturer un ômu ayant atteint sa . À chaque fois qu'ils mènent une attaque à cause de leur haine, leurs yeux prennent une couleur rouge vif, si bien que les humains parlent de « couleur d'attaque » ; à l'inverse, lorsqu'ils sont pacifiques, leurs yeux sont d'un « bleu profond ». Nausicaä parle d'eux comme étant « les êtres les plus nobles ».

P 
Petits insectes de la mer de décomposition  Ces insectes vivent là où la forêt de la mer de décomposition est présente depuis peu de temps et y préparent la venue d'insectes plus imposants. La zone sur laquelle ils vivent se limite généralement à l'orée de la forêt, mais peut être plus étendue dans certains cas, comme après un "grand raz de marée" (phénomène d'expansion soudaine de la mer de décomposition qui se produit en cas de crise, telle que grande guerre ou utilisation des insectes comme arme par les hommes).

R 
Renard-écureuil  C'est une espèce sauvage (Teto est un cas particulier). . . .Cet animal se retrouve également furtivement dans le film Le Château dans le ciel du même auteur, lorsque Pazu et Sheeta atteignent Laputa : ils font partie de la faune locale et on en voit quelques-uns accompagner le robot qui garde l'île.

V 
Vers apprivoisés  C'est probablement la seule espèce de la mer de décomposition apprivoisée par l'homme. Ils ne sont apprivoisés que par les Maîtres-Vers. En raison de leur vie commune, ces insectes sont extrêmement précieux aux yeux de leurs partenaires humains, et les membres du groupe voulant accompagner Nausicaä acceptent l'immense sacrifice de tuer leurs vers pour poursuivre leur mission. Bien qu'on les appelle "vers", ces créatures ressemblent en fait plus à des limaces géantes qu'à de véritables vers.

Y 
Yanmas royaux  Leur nom veut dire "libellules géantes". Ces insectes ressemblent, en effet, à des libellules difformes pourvues de mâchoires semblables à celles de vertébrés.

Notes et références

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nausicaä de la Vallée du Vent